

Postacie fikcyjne 
 Erriapus – olbrzym w mitologii galijskiej

Obiekty astronomiczne 
 Erriapus – księżyc Saturna